Cebrek (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië
Cebrek (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië